Malmö Redhawks je profesionální švédský hokejový tým z Malmö. Domácí zápasy hraje v Malmö Areně pro 12 600 diváků, otevřené v roce 2008.

Vznikl v roce 1947 jako hokejový oddíl klubu Malmö FF, 28. února 1972 se osamostatnil pod názvem Malmö Ishockeyförening. V roce 1996 se přejmenoval na MIF Redhawks a od roku 2004 nese současný název („Rudí jestřábi“).

V roce 1990 Malmö poprvé postoupilo do nejvyšší švédské soutěže. V roce 2005 sestoupilo, po roce se dokázalo vrátit, ale v dalším roce opět sestoupilo a v letech 2007 až 2015 hrálo druhou nejvyšší soutěž, od roku 2015 je opět prvoligovým týmem. V letech 1992 a 1994 se klub stal mistrem Švédska, vyhrál také Evropský hokejový pohár 1992/1993.

Nejznámějšími hráči, jejichž čísla dresů byla v klubu vyřazena, jsou Peter Lindmark, Roger Nordström, Patrik Sylvegård, Jesper Mattsson, Kaj Olsson a Mats Lusth.

Češi v týmu

Přehled ligové účasti

Reference

Externí odkazy 
 
  

Malmö
Kluby ledního hokeje založené v roce 1972
Sportovní kluby v Malmö
Lední hokej v Malmö